Politique Zéro est le titre d'un événement qui rassemble à l'Espace Niemeyer (P.C.F.) à Paris, du  au , Franco Bifo Berardi, Juliana Borinski, Luc Boltanski, Roland Cayrol, Yves Citton, Ivana Dragsic, Benoît Durandin et Alexandre Xanthakis, Harun Farocki et Andrei Ujica, Fusibles, Dominic Gagnon, Sophie Gosselin et David gé Bartoli, Jodi, Katharina Klotz, Le Dispositif (Pacôme Thiellement et Thomas Bertay), I-Wei Li et Pierre Bongiovanni, Guillaume Linard-Osorio, Matteo Lucchetti, Jean-Marc Manach, Jorge Luis Marzo et Arturo "Fito" Rodríguez, Ricardo Mbarkho, Anne Morelli, Mo Y (Katerina Chrysanthopoulou et Benoît Durandin), Antoni Muntadas et Marshall Reese, Béatrice Rettig, Timothée Nay et Omnes Efflam, Julie Sedel, Société Réaliste, Samon Takahashi, Tzuchien Tho, UBERMORGEN, Olivier Voirol, Paul Willemsen, Wunderlitzer. Argos invite Charley Case, Tzu Nyen Ho et Gert Verhoeven, les Rencontres Internationales Paris/Berlin/Madrid invitent Manuel Saiz, Peter Downsbrough, Hans Op de Beeck, Jean-Luc Vilmouth et Philippe Terrier-Herman. Stream sur selfworld.net chambre #44. Organisé par Upgrade! Paris, Incident.net, RYbN et les éditions MF.

voir aussi http://incident.net/theupgrade/politique0/

La politique zéro est une manière de travailler principalement utilisée dans les entreprises du Japon.

Elle est définie par les principes suivants:
 zéro papier
 zéro défaut
 zéro grève
 zéro stock
 zéro panne

Tout cela ayant pour but d'éviter les gaspillages et les pertes financières.

Concept de management de la qualité